Дювивье () — французская фамилия. Известные носители:
 Дювивье, Бенжамен (1730—1819) — французский гравёр и медальер.
 Дювивье, Грегориу (род.1986)  — бразильский актёр, сценарист.
 Дювивье, Жан (1687—1761) — французский гравёр и медальер, отец Бенжамена Дювивье.
 Дювивье, Жюльен (1896—1967) — французский кинорежиссёр.
Дювивье, Марта (1850—1933) — французская оперная певица (меццо-сопрано).